Короваиха — упразднённая деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Входила в состав Богородского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Верхнераменское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Верхнераменский сельсовет.

Расстояние до районного центра Устья по автодороге — 68,5 км.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Упразднена 27.11.2020.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Усть-Кубинского района